Een verkeersweg:
 N643 (België)
 N643a (België)
 N643b (België)
 N643c (België)
 N643 (Frankrijk)
 N643 (Nederland), zie Provinciale weg 643
 N-643 (Spanje)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing